Cal Manel (Castellcir), masia de Castellcir (Moianès)
 Serradet de Cal Manel, serra de Navès (Solsonès) 
 Torrent de Cal Manel Barraca, afluent de la Rasa de la Creu de les Llaceres (Bages)